Такмичење у трчању на 60 метара са препонама у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици у дворани 2013. у Гетеборгу је одржано 1. марта у спортској дворани Скандинавијум.

Титулу освојену 2011. у Паризу, није бранио Петр Свобода из Чешке.

На такмичењу су постигнута два национална рекорда (Португалија и Норвешка), 9 личних рекорда а 8 такмичара су поправили најбоље личне резултате у сезони.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичара из 18 земаља. 

  Белорусија (1)
  Кипар (1)
  Чешка (1)
  Естонија (1)
  Француска (2)
  Немачка (2)

  Грчка (1)
  Мађарска (1)
  Италија (2)
  Холандија (1)
  Норвешка (1)
  Пољска (1)

  Португалија (1)
  Русија (3)
  Словачка (1)
  Шпанија (3)
  Шведска (3) 
  Украјина (2)

Рекорди

Рекорди пре почетка Европског првенства 2013. 
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Европског првенства 2013
|-
|Светски рекорд
|rowspan=3|Колин Џексон||rowspan=3| 
|rowspan=2|7,30
|rowspan=2|Зинделфинген, Немачка
|rowspan=2|6. март 1994.
|-
|Европски рекорд
|-
|Рекорди европских првенстава
|7,39
|Париз, Француска
| 12. март 1994.
|-
|rowspan=2|Најбољи светски резултат сезоне у дворани
|Кевин Крадок|| 
|rowspan=3|7,50
|Диселдорф, Немачка
| 8. фебруар 2013.
|-
|rowspan=2|Сергеј Шубенков||rowspan=2| 
|rowspan=2|Москва, Русија
|rowspan=2|12. фебруар 2013.
|-
|Најбољи европски резултат сезоне у дворани
|-
!colspan="6" | Рекорди после завршетка Европског првенства 2013.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне у дворани
| rowspan="2" | Сергеј Шубенков || rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 7,49
| rowspan="2" | Гетеборг, Шведска
| rowspan="2" | 1. март 2013.
|-
| Најбољи европски резултат сезоне у дворани|}

 Најбољи европски резултати у 2013. години 
Десет најбољих европских тркача на 60 метара препоне у дворани 2013. године пре почетка првенства (1. марта 2013), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ), 

 Полуфинале 
Такмичило се у две полуфиналне групе по 8. За фипнале су се директно пласирала по четири првопласирана такмичара из обе полуфиналне групе (КВ''').

Финале 
Финале је одржано у 19,45.

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати првенства

Европско првенство у атлетици у дворани 2013.
Трка на 60 метара са препонама на Европском првенству у атлетици у дворани